Comunicació: Unió Europea de Radiodifusió (European Broadcasting Union).
 Esport: Unió Europea de Biketrial (European Biketrial Union).
 Esport: European Boxing Union.